39571 Pückler – asteroide della fascia principale
 Hermann von Pückler-Muskau – scrittore e artista tedesco